Van Stalbergen is de naam van een oud adellijk geslacht uit Opper-Gelre, stammend uit Well in het tegenwoordige Noord-Limburg. In die plaats bevindt zich nog steeds een ruïne van een burcht met de naam Stalberg. Een tak van deze familie is uiteindelijk in Venlo terechtgekomen.

Huize Stalberg 

In 1389 betaalt Gerard van Stalbergen, die als stamvader van de Venlose tak wordt gezien, 4 oude schilden, 23 placken en 4 deniers om burger van Venlo te mogen worden. Dat jaar is vermoedelijk ook het bouwjaar van Huize Stalberg. Bezit van dit huis gaf al snel het recht om verschreven te worden onder de ridderschap van Opper-Gelre. Ook verschafte het Gerard toegang tot de vergadering der edelen op de Kwartiersdagen in Roermond.

Jacob van Deventer heeft verschillende gedetailleerde kaarten van Venlo vervaardigd. Hiernaast is er een van te zien, met Huize Stalberg afgebeeld, ten oosten van de toenmalige vesting.

Familie Van Stalbergen 
Hieronder wordt enkel de familie Van Stalbergen omschreven, die in Venlo heeft gewoond.

Gerard van Stalbergen senior 
Over Gerard senior is alleen bekend dat hij het versterkte huis in of rond 1389 heeft gebouwd. Verder is ook bekend dat hij is gestorven in 1403, en het huis naliet aan zijn zoon, Gerard junior.

Gerard van Stalbergen junior 
Eigenaar van Huize Stalberg tussen 1403 en 1445. Gerard junior is in totaal vier maal peyburgemeester geweest. Vermoedelijk is hij gestorven in 1445.

Johan van Stalbergen 
Zoon van Gerard junior. Was de eigenaar van Huize Stalberg van 1445 tot 1501. Ook Johan zat in het stadsbestuur van Venlo, eerst als schepen, later als peyburgemeester. Daarna werd hij zelfs acht maal burgemeester van Venlo.

Leonhard van Stalbergen 
Zoon van Johan, erfde Huize Stalberg in 1501. Leonhard was schepen en enkele malen peyburgemeester van Venlo. Toen hij in 1533 overleed vererfde hij het huis aan zijn vrouw Merry van Stalbergen. In datzelfde jaar droeg zij het huis over aan zoon Jan van Stalbergen.

Jan van Stalbergen senior 
Wordt gezien als een van de voornaamste leden van het geslacht Van Stalbergen. In 1531 promoveerde hij in Keulen tot doctor in de Rechten en is tweemaal (in 1544 en 1549) burgemeester van Venlo geweest. In 1555 werd hij drost van Ambt Krieckenbeck, als gerechtelijk plaatsvervanger van keizer Karel V in dat rechtsgebied. Karel V had in 1543 hertogdom Gelre aan zijn wil onderworpen, waarbij de inwoners de eed van getrouwheid der inwoners aflegden. De hierbij onderliggende akten moesten nog aan hem worden overhandigd door een speciaal daarvoor benoemde commissie. Jan van Stalbergen was een van de commissieleden, die de papieren in Koblenz aan Karel V overhandigde.

In 1549 werd Jan raadsheer aan het hof van Arnhem. Twee jaar later nam hij zitting in een commissie die grenszaken moest regelen tussen Gulik en Gelre. In 1559 bemiddelde hij bij een grensgeschil tussen Maasbree en Sevenum en in 1561 werd hij afgevaardigd naar het hertogdom Limburg om te bemiddelen in de wederdopersonrusten. Hij leefde tot 1567.

Caspar van Stalbergen 
Na de dood van Jan van Stalbergen senior erfde Caspar als oudste zoon Huize Stalberg in 1567. Bijna twintig jaar lang was hij scholtis van Venlo. Ook was hij rechter in Venlo tussen 1569 en 1582. Hij overleed omstreeks 1600. Caspar had geen zonen, dus werden zijn bezittingen verorven onder zijn drie dochters.

Jan van Stalbergen junior 
Net als vader Jan senior was Jan van Stalbergen junior enkele jaren burgemeester van Venlo, in 1564 en 1568. Hij was doctor in de rechten en van 1569 tot 1581 drost van Krieckenbeck en Erkelenz. In 1573 betrok hij het huis Ingen Winckel in Lobberich. Zijn zoon Adam bezocht in 1587 de stadsschool in Venlo.

Lucia van Stalbergen 
Van de drie dochters kreeg Lucia Huize Stalberg als erfenis. Zij was de laatste Van Stalbergen die het huis erfde, want na haar dood kreeg niet haar man Johannes Romer, met wie zij onder huwelijkse voorwaarden getrouwd was, het huis, maar hun kinderen.

Zie ook 
 Huize Stalberg
 Lijst van burgemeesters van Venlo
 Romer (magistratengeslacht)

Externe links 
 Website over Huize Stalberg
 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

Stalbergen
Geschiedenis van Venlo